Расход воды (в водотоке) — объём воды, протекающей через поперечное сечение водотока за единицу времени. Измеряется в расходных единицах (м³/с). В промышленности расход воды (жидкости) измеряется расходомерами.

В гидрологии используются понятия максимального, среднегодового, минимального и др. расходов воды. Наряду с расходом наносов является одним из руслоформирующих факторов.

В общем случае методология измерения расхода воды в реках и трубопроводах основана на упрощённой форме уравнения непрерывности, для несжимаемых жидкостей:
 
где:
  — расход воды [м³/с]
  площадь поперечного сечения водотока (трубы или части русла реки, заполненного водой) [м²]
  средняя скорость потока [м/с]

В гидрогеологии и геологии вместо термина «расход воды» может использоваться термин «дебит» (например, «дебит скважины»), однако его использование носит локальный характер для этих специальностей и не распространяется, например, на родственную им гидрологию.

В океанологии расход морских течений измеряется в свердрупах.

См. также 
 Модуль стока
 Дебит

Литература 
 
 

Гидравлика
Гидрология